Треска може да се отнася за:
 Треска (медицина) – болестно състояние;
 Калифорнийска златна треска;
 Мускулна треска;
 треска – риба;
 Треска (река) – река в Северна Македония;
 Треска (връх) – връх в планината Копаоник, Сърбия.
 треска – малко парче дърво

Вижте също 
 „Треска за злато“, ням филм с Чарли Чаплин от 1929 г.